Hans Aurenhammer ist der Name folgender Personen:

* Hans Aurenhammer (Kunsthistoriker, 1920) (1920–1995), österreichischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor 
 Hans Aurenhammer (Kunsthistoriker, 1958) (* 1958), österreichischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer